Seidenspinner bezeichnet

 Seidenspinner, einen Schmetterling

und ist der Familienname von
 Anton Seidenspinner (1904–?), deutscher Landrat
 Wolfgang Seidenspinner (* 1952), deutscher Kulturanthropologe und Hochschullehrer